Mormon Island (Californie)
 Mormon Island (Los Angeles)

Homonymie de localités aux États-Unis